Ormskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ormskär (Kökar, Åland), 
 Ormskär (vid Aspö, Korpo), Åboland, 
 Ormskär (vid Utö, Korpo), Åboland, 
 Ormskär, Pargas, Åboland, 
 Ormskär, Hangö, Nyland, 
 Ormskär, Ingå, Nyland, 
 Ormskär, Borgå, Nyland, 
 Ormskär, Pyttis, Kymmenedalen,

Sverige 

 Ormskär, ö invid Brunskär, Värmdö kommun, i Nämdö socken i Värmdö kommun,

Se även
Ormskäret
Stora Ormskär
Lilla Ormskär
Orrskär

Robotskapade Finlandförgreningar